Численность населения Вологодской области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Статистика 

Вологодская область занимает 42-е место по численности населения по России. По плотности населения (8,5 чел/км²) — 56-й регион в РФ, а по уровню урбанизации (уд. вес городского населения — 68 %) — 39-е (без автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга) (2005). Количество жителей непрерывно уменьшается с 1988 года, причины тому: отрицательное сальдо миграции, резкий спад рождаемости, увеличение смертности.

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
Вологодская область стоит на первом месте среди всех других регионов России по доле русского населения в регионе (97,27 % русских среди всего населения области, указавшего свою национальность по переписи 2010).

На северо-западе области компактно проживают вепсы — финно-угорская народность, коренной малочисленный народ данного региона наряду с Карелией и Ленинградской областью. Имели многочисленное расселение на Вологодчине до Великой Отечественной войны.

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» в Вологодской области выбрали 39 % опрошенных, «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 30 %, «не верю в бога» — 20 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 2 %, «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» — 1 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 1 %, «Исповедую православие, являюсь старообрядцем» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

Населённые пункты 

По данным переписи населения 2010 года в Вологодской области 15 городов, 9 посёлков городского типа и 8006 сельских населённых пунктов. 2131 населённый пункт не имеет населения.

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания 

Вологодская область